2. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 2. Arrondissement (Lyon)
 2. Arrondissement (Marseille)
 2. Arrondissement (Paris)

Siehe auch:
 2ème Arrondissement